

Geografia

Austria 
 Gersdorf – frazione di Deutschlandsberg, città nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Gersdorf – frazione di Mitterberg-Sankt Martin, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Gersdorf an der Feistritz – comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Gersdorf an der Mur – frazione di Straß in Steiermark, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Germania 
 Gersdorf – comune nel circondario di Zwickau (Sassonia)
 Gersdorf – frazione di Falkenberg (Brandeburgo)
 Gersdorf – ex comune ora frazione di Hartha, città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Gersdorf – frazione di Haselbachtal, comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Gersdorf – ex comune ora frazione di Kirchheim, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Gersdorf – ex comune ora frazione di Leinburg, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Gersdorf – ex comune ora frazione di Markersdorf, comune nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Gersdorf – frazione di Nennslingen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Gersdorf – frazione di Striegistal, comune nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)

Polonia 
 Gersdorf – antico nome tedesco di Dąbie, comune nel distretto di Krosno Odrzańskie (Lubusz)
 Gersdorf – antico nome tedesco di Gawroniec, frazione del comune di Połczyn-Zdrój nel distretto di Świdwin (Pomerania Occidentale)
 Gersdorf – antico nome tedesco di Ząbinowice, frazione della città di Bytów nel distretto di Bytów (Pomerania)
 Gersdorf am Queis – antico nome tedesco di Gierałtów, frazione del comune di Nowogrodziec nel distretto di Bolesławiec (Bassa Slesia)